Coral Bay (West-Australië), plaats in West-Australië
 Coral Bay (Amerikaanse Maagdeneilanden), plaats op het Amerikaanse Maagdeneiland Saint John
 Coral Bay (Cyprus), toeristisch resort in Cyprus